LÉglise Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse est une église placée sous le vocable de saint Julien l'Hospitalier et sainte Basilisse, et qui peut être :

 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse d'Azille (Aude) ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Brenac (Aude) ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Magrie (Aude)  ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de l'Espinoux à Plavilla (Aude) ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Fitou (Aude) ;
 Chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Villanière (Aude) ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Mosset (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse-d'Antioche de Servian (Hérault) ; 
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Terrats (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Torreilles (Pyrénées-Orientales) ;
 Église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Villemolaque (Pyrénées-Orientales) ;
 Chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Villeneuve-de-la-Raho (Pyrénées-Orientales).